Dirx steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:

 Axel Dirx (1946–2017), deutscher Politiker (SPD) und Gewerkschafter (IG Metall), Sohn von Ruth und Willi Dirx
 Jörn-Peter Dirx (* 1947), deutscher Maler und Kinderbuchautor
 Ruth Dirx (1913–1994), deutsche Autorin
 Willi Dirx (1917–2002), deutscher Maler und Grafiker
 Benjamin Dirx (* 1979), ein französischer Politiker

DirX steht für:

 Evidian DirX, eine Identitätsmanagement-Software von Atos (übernommen von Siemens IT Solutions and Services)
Siehe auch:
 Dirckx
 Dirks